

Poço das Trincheiras est une municipalité de l'État de l'Alagoas
 Poço Fundo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Poços de Caldas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Poço Dantas est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Poço de José de Moura est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Poço Branco est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Poço das Antas est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Poço Redondo est une municipalité de l'État du Sergipe
 Poço Verde est une municipalité de l'État du Sergipe

Homonymie de toponyme